Сент-Джонстон:

 Сент-Джонстон — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).
 Сент-Джонстон — шотландский футбольный клуб из города Перт.